Ammophila (grassenfamilie), een geslacht van grassen
 Ammophila (vliesvleugeligen), een geslacht van langsteelgraafwespen